Pandemia COVID-19 w Meksyku – pandemia zachorowań na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2.

12 stycznia 2020 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, że nowy koronawirus był przyczyną zachorowań w Wuhan, prowincji Hubei. Wskaźnik śmiertelności przypadków COVID-19 był znacznie niższy niż przypadku wirusa SARS z 2003,  ale transmisja wirusa była znacznie większa, przy znacznej całkowitej liczbie ofiar śmiertelnych.

W lutym 2020 potwierdzono pierwszy przypadek wirusa SARS-CoV-2 w Meksyku, lecz  National Council of Science and Technology (CONACYT) odnotowała dwa przypadki w połowie stycznia 2020 w stanach Nayarit i w Tabasco.

26 czerwca 2020 liczba nowych przypadków zarażenia przekroczyła  208 392 osób oraz 25 779 zgonów.

Do 3 sierpnia 2022 odnotowano ponad 6 782 980 przypadków zakażenia, zarejestrowano 327 883 zgonów.

Przypisy 

2020 w Meksyku
Meksyk
2021 w Meksyku